Amerikaans voetbalelftal (mannen)
 Amerikaans voetbalelftal (vrouwen)